El Torneig de Seül 2009, també conegut com a Hansol Korea Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 6a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2009 al Seoul Olympic Park Tennis Center de Seül, Corea del Sud.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení 

2009
WTA Tour 2009